Ежек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Ежек, Алеш (род. 1990) — чешский хоккеист.
 Ежек, Вацлав (1923—1995) — чехословацкий футболист, тренер.
 Ежек, Йозеф — министр внутренних дел Протектората Богемии и Моравии.
 Ежек, Станислав (род. 1976) — чешский каноист-слаломист.
 Ежек, Ян (1849—?) — чешский священник-писатель.
 Ежек, Ярослав (1906—1942) — чешский композитор, драматург и пианист.
 Ежек, Ярослав (1926—1998) — чешский шахматист.